Жюлі Алар-Декюжі і Коріна Мораріу були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі. Алар-Декюжі наприкінці 2000 року завершила професійну кар'єру. Мораріу знялася з туру після того, як у неї діагнозували лейкоз.

Лізель Губер і Рейчел Макквіллан виграли титул, у фіналі перемігши Джанет Лі і Вінне Пракуся з рахунком 6–2, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
 ITF tournament profile 

Жінки, парний розряд
Тур WTA 2001